Die Badminton-Europameisterschaft 2016 fand vom 26. April bis zum 1. Mai 2016 in Mouilleron-le-Captif bei La Roche-sur-Yon, Frankreich statt.

Ablauf 
Die Vergabe der EM erfolgte am 24. Juni 2013 durch Badminton Europe, wobei jedoch vorerst nur Frankreich als Ausrichterland bekanntgegeben wurde. Intern erfolgte anschließend die weitere Ausschreibung der Veranstaltung durch den französischen Badmintonverband. Am 7. Juli 2014 gab der Verband bekannt, dass die Europameisterschaft im Vendéspace in Mouilleron-le-Captif im Arrondissement La Roche-sur-Yon stattfinden wird. Es war das letzte Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2016 sein. Gleichzeitig mit der Vergabe der EM erhielt der französische Verband auch den Zuschlag für die Junioren-Europameisterschaft 2017.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (Finale)
  Viktor Axelsen (Champion)
  Marc Zwiebler (Halbfinale)
  Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
  Rajiv Ouseph (Halbfinale)
  Brice Leverdez (Viertelfinale)
  Pablo Abián (Viertelfinale)
  Raul Must (2. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (Champion)
  Kirsty Gilmour (Finale)
  Line Kjærsfeldt (Halbfinale)
  Karin Schnaase (Viertelfinale)
  Olga Konon (2. Runde)
  Beatriz Corrales (Viertelfinale)
  Kristína Gavnholt (3. Runde)
  Linda Zechiri (Viertelfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Halbfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Champion)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
  Mathias Boe / Mathias Christiansen (zurückgezogen)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (Viertelfinale)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Viertelfinale)
  Baptiste Carême / Ronan Labar (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Finale)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
  Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
  Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (1. Runde)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (2. Runde)
  Ronan Labar / Émilie Lefel (2. Runde)
  Niclas Nøhr / Sara Thygesen (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com
Vergabe der EM bei badmintoneurope.com
Informationen zur Veranstaltung bei ffbad.org

2016
Europameisterschaft 2016
Sportveranstaltung in Mouilleron-le-Captif
Europameisterschaft 2016